Blink Bonnie bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Blink Bonnie (Schodack, New York), NRHP-ID: 00000958
 Blink Bonnie (Ridgeway, South Carolina), NRHP-ID: 72001209